Луиджи Муссини (, 19 декабря 1813, Берлин, Пруссия — 18 июня 1888, Сиена, Италия) — итальянский живописец академического направления флорентийской школы. Участник революции 1848—1849 годов в Италии, известный шахматист и шахматный композитор. Младший брат художника Чезаре Муссини.

Биография 

Родился в Германии, в итальянской семье капельмейстера прусского двора Натале Муссини и его жены Джулианы, певицы, дочери композитора Джузеппе Сарти. Родители вернулись в Италию, во Флоренцию, в 1818 году. В тринадцать лет Луиджи начал обучение живописи под руководством старшего брата Чезаре, также изучал под руководством родителей игру на фортепиано. С детства художник свободно говорил на французском языке, на котором разговаривали родители дома. В 1830 году он стал учеником Академии изящных искусств во Флоренции, где его наставниками были Пьетро Бенвенути и Джузеппе Беццуоли. Сам художник увлёкся ранней итальянской живописью XV века. В это время Муссини привлекали сюжеты Гомера, Данте, Торквато Тассо, античной и ренессансной истории.

В 1840 году он выиграл стипендию Академии изящных искусств во Флоренции за картину «Эней, спасающийся из Трои» на работу в Риме, четыре года провёл в Риме на Вилле Медичи, где познакомился с Жаном Огюстом Домиником Энгром и завёл широкие знакомства среди римских интеллектуалов. В Риме Муссини сблизился с кругом немецких художников-романтиков — назарейцев. Под влиянием назарейцев, Манифест которых он подписал в 1842 году, отказался от литературных и исторических тем, обратился к живописи религиозного содержания. Несколько месяцев в конце 1844 года провёл в Неаполе.

В 1844 году совместно с учеником Энгра, швейцарским живописцем Францем Адольфом фон Штюрлером, основал во Флоренции на улице Святой Аполлонии школу рисунка, где в рисунке придавалась большое значение линии и детально изучалось наследие итальянских художников дорафаэлевской эпохи. Эта школа по замыслу создателей должна была базироваться на принципах работы живописной мастерской эпохи Возрождения. В 1848—1849 годах принимал участие в борьбе за независимость и объединение Италии, был участником неудачной военной операции по освобождению Ломбардии от австрийцев.

В 1849 году, разочарованной итогами революции в Италии, переехал в Париж, где возобновил сотрудничество с Энгром. В 1851 году вернулся в Италию и получил назначение на пост директора Института изобразительных искусств в Сиене, остававшийся длительное время вакантным. Он занимал эту должность в течение тридцати семи лет, вплоть до своей смерти 18 июня 1888 года. В поздних работах Луиджи Муссини, созданных после возвращения из Парижа, проявилось влияние манерной салонной живописи (в частности влияние портретов Фредерика Лейтона).

Художник имел много учеников и последователей, известных в Италии того времени (среди них: Angelo Visconti, Amos Cassioli, Cesare Maccari, Pietro Aldi, Алессандро Франчи). Портретное изображение Луиджи Муссини в медальоне исполнил скульптор Джованни Дюпре (). Художник был руководителем крупных реставрационных работ. В 1880 году он опубликовал «Scritti d’arte», размышления о живописи и заметки о встречах с выдающимися художниками. После смерти художника была опубликована его переписка (с 1836 по 1888 год).

Художник был председателем или членом различных комиссий и комитетов, ответственных за распределение наград за художественные достижения, за отбор работ для участия в международных выставках, за возведение новых памятников (конкурс на установку памятника Виктору Эммануилу II в Турине в 1879 году; конкурс на создание монументального зала, посвящённого Виктору Эммануилу II, в общественном дворце Сиены в 1883—1888 годах). В 1880 году был избран в городской совет Сиены по списку консервативных конституционистов.

Жена художника Luigia Mussini-Piaggio, тоже художница и его ученица, умерла в 1865 году, их вторая дочь Луиза в 1893 году стала женой бывшего ученика своего отца Алессандро Франчи ().

Деятельность как шахматиста 
Увлечением всей жизни художника были шахматы. Муссини был практикующим шахматистом и составлял шахматные задачи, которые публиковались в шахматных изданиях того времени, начиная с 1876 года. Его любимым жанром шахматной композиции был обратный мат — белые начинают и заставляют чёрных объявить мат белому королю в указанное количество ходов. Художник был постоянным автором журнала Nuova Rivista degli Scacchi. Одна из наиболее известных картин художника — «Шахматный турнир при дворе короля Испании», она была написана художником по собственной инициативе около 1883 года и выставлена на многих национальных шахматных турнирах, в которых принимал участие сам художник, показывая достойные результаты.

Луиджи Муссини был основателем и президентом Società Scacchistica Senese в 1877 году.

Особенности творчества 
В искусстве художник считал своими непререкаемыми авторитетами Рафаэля, итальянских «примитивов» (особенно художников живописи умбро-тосканской школы), Гвидо Рени. Принадлежал к академической школе, однако в его творчестве прослеживается влияние романтизма.

Галерея

Примечания

Литература 
 Ottino della Chiesa A. L’arte moderna dal neoclassicismo agli ultimi decenni. Milano, 1968; Mazzariol G., Pignatti T. Storia dell’arte italiana. Roma, 1958.

Ссылки 
 

Спортсмены по алфавиту
Шахматисты Италии
Художники Италии XIX века
Выпускники Флорентийской академии изящных искусств
Художники-академисты
Художники-портретисты Италии
Шахматисты XIX века
Шахматные композиторы по алфавиту
Шахматные теоретики
Шахматные журналисты